Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2022 wurde am 17. und 18. August 2022 im Olympiastadion der Stadt München in Deutschland ausgetragen.

Europameisterin wurde die belgische Titelverteidigerin Nafissatou Thiam. Sie war auch zweifache Olympiasiegerin (2016/2021) und zweifache Weltmeisterin (2017/2022).Silber ging an die Polin Adrianna Sułek.Bronze gewann die Schweizerin Annik Kälin, die mit 6515 Punkten einen neuen Landesrekord aufstellte.

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die höchste Punktzahl erbrachte die belgische Europameisterin Nafissatou Thiam mit 6628 P, womit sie 195 P unter dem Rekord blieb. Zum Europarekord fehlten ihr 404 P, zum Weltrekord 468 P.

Rekordverbesserung 
Es wurde ein neuer Landesrekord aufgestellt:
6515 P – Annik Kälin (Schweiz), Wettkampf am 17./18. August

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Vorbemerkung zu den Resultaten 
Die Punkte sind in den folgenden Tabellen wie üblich aufgeführt.

Zusätzlich sind Besonderheiten mit verschiedenen Kürzeln benannt:
 NR: Nationaler Rekord
 DSQ: disqualifiziert
 DNS: nicht am Start (did not start)
 DNF: Wettkampf nicht beendet (did not finish)
 NM: keine keine Weite (no mark)

Ergebnis 

17./18. August 2022

Videolinks 
 Women Heptathlon 100M Hurdles Full Heats European Athletics Championships Munich 2022, youtube.com, abgerufen am 19. Oktober 2022
 Women Heptathlon 200m Full Heats, HD, European Athletics Championships Munich 2022, youtube.com, abgerufen am 19. Oktober 2022
 Nafissatou Thiam Wins Women Heptathlon 800m European Athletics Championships Munich 2022, youtube.com, abgerufen am 19. Oktober 2022
 Mehrkampfrechner, Siebenkampf, ladv.de, abgerufen am 19. Oktober 2022

Weblinks 
 European Athletics Championships 2022, Results, european-athletics.com (englisch), abgerufen am 19. Oktober 2022
 European Championships Munich 2022, Leichtathletik, munich2022.com, abgerufen am 19. Oktober 2022
 Wettkampf-Resultate, Ergebnisse Europameisterschaften 2022, leichtathletik.de, abgerufen am 19. Oktober 2022
 Women Heptathlon Athletics XXVI European Championship 2022 Munich, Germany, todor66.com, abgerufen am 19. Oktober 2022
 Mehrkampfrechner, Siebenkampf, ladv.de, abgerufen am 19. Oktober 2022

Einzelnachweise 

Siebenkampf der Frauen
Frauenleichtathletikwettbewerb
Mehrkampfsport